Harnesk kan syfta på

 Harnesk (rustning) – en del av en rustning vanligen en bröstplåt 
 Harneskutrustning – en speciell inredning i en vävstol
 Harneskmalar – en familj i fiskordningen malartade fiskar

Personer
 Victoria Harnesk (1972–), en samisk artist, föreläsare och skribent

Se även
 Kyrassiär